Маттео Бадилатти (); () — швейцарский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2017
 7-й Чемпионат Швейцарии — Групповая гонка
 9-й Тур дю Юра (Франция) — Генеральная классификация
 2018
 2-й Тур де Савойя Монблан — Генеральная классификация
 7-й Тур де Эна — Генеральная классификация
 8-й Тур Хайнаня — Генеральная классификация
 9-й Тур Австрии — Генеральная классификация
 2019
 3-й Тур Руанды — Генеральная классификация

Примечания

Ссылки 
 Бадилатти, Маттео на FirstCycling
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Швейцарии